Bokern ist der Familienname folgender Personen: 
 Mareike Bokern (* 1979), deutsche Fernsehmoderatorin
 Oliver Bokern (* 1973), deutscher Schauspieler

Bokern ist der Name folgender Orte:
 Bokern, Stadtteil der Stadt Lohne (Oldenburg) im Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Bokern, Stadtteil der Stadt Damme (Dümmer) im Landkreis Vechta, Niedersachsen